2376 Martynov – asteroide della fascia principale
 Martynov – cratere sulla superficie di Marte
 Vladimir Martynov – compositore russo